Il Mercato del Giorno Prima (MGP) identifica la sede ove hanno luogo le negoziazioni delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica nel mercato libero italiano.

È definito del giorno prima in quanto tali negoziazioni devono avvenire il giorno prima, per ciascuna ora del giorno successivo, rispetto alla produzione fisica delle partite di energia all'esito delle negoziazioni. 

Al Mercato del Giorno Prima, che viene gestito dal Gestore dei Mercati Energetici, possono partecipare - su base facoltativa e non obbligatoria - tutti gli operatori elettrici della filiera di generazione e trading all'ingrosso di energia elettrica. 

Le offerte sono accettate dal GME in ordine di merito, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito comunicati dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna). Ciò operativamente comporta che, per ciascun periodo rilevante, le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, mentre le offerte di acquisto per prezzo non crescente. Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applicano i criteri di priorità definiti dal combinato disposto del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico e della disciplina del dispacciamento, per il mercato elettrico, nonché dalla disciplina del mercato del gas per il mercato del gas.

Le offerte accettate determinano i programmi preliminari di immissione e prelievo di ciascun punto di offerta per il giorno successivo.

Note 

Industria dell'energia in Italia